Fernando García Mercadal (Saragossa, 1896 - Madrid, 1985), arquitecte espanyol.
 Fernando García Lorenzo (El Astillero, 1912 - Santander 1990), futbolista espanyol.
 Fernando García Valverde, conegut com a Tito Valverde, (Àvila, 1951), actor espanyol.
 Fernando García Sánchez (Granada, 1953), militar espanyol.